Nikolai Baskakov (1918-1993), peintre russe
  (1905-1996), linguiste russe